Heukels kan verwijzen naar:

 Hendrik Heukels (1854-1936), Nederlands floraschrijver
 Heukels' Flora van Nederland - een bekend werk van hem
 Theunis Heukels (1880-1953), Nederlands schooldirecteur en antirevolutionair politicus
 Wolter Heukels (1892-1945), Nederlands verzetsstrijder
 Betty Heukels (1942), Nederlands zwemster